BDE, akronymet kan have flere betydninger:
 Business Development Engineer – tværfaglig ingeniøruddanelse.
 deca-BDE – bromerede flammehæmmer.
 Borland Database Engine – EDB program.
 Brigade – militær forkortelse for brigade..